YVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yeva (Papua Nuova Guinea)